Криволап — фамилия:
 Криволап, Анатолий Дмитриевич (род. 1946) — украинский художник.
 Криволап, Владимир Иванович (род. 1951) — украинский политик, народный депутат Украины.